Die Saison 2006/07 der Première Division war die 45. Spielzeit der burkinischen Fußballmeisterschaft seit der Unabhängigkeit des ehemaligen Obervolta 1960. Es spielten 14 Mannschaften um den Titel, den CF Ouagadougou zum ersten Mal gewinnen konnte. Absteigen mussten der Tabellenletzte ASEC Koudougou und der Hauptstadtverein Santos FC im Zuge einer Regelung, die die Vereine aus Ouagadougou beschränken soll. Aufsteiger aus der Deuxième Division waren Boulgou FC und BPFC Koudougou.

Abschlusstabelle 

* Absteiger als am schlechtesten platzierter Verein Ouagadougous

** DTeilnehmer an den Relegationsspielen

*** Direkter Absteiger

2006
Fußballsaison 2006/07